Wanglaophenia är ett släkte av nässeldjur. Wanglaophenia ingår i familjen Aglaopheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Wanglaophenia